Az 1982-es Roland Garros női versenyét az amerikai Martina Navratilova nyerte honfitársa Andrea Jaeger előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Chris Evert-Lloyd (Elődöntő)
  Martina Navratilova (Bajnok)
  Tracy Austin (Negyeddöntő)
  Andrea Jaeger (Döntő)
  Hana Mandlíková (Elődöntő)
  Sylvia Hanika (Második kör)
  Mima Jausovec (Negyedik kör)
  Anne Smith (Negyedik kör)

  Bettina Bunge (Második kör)
  Billie Jean King (Harmadik kör)
  Virginia Ruzici (Negyeddöntő)
  Andrea Leand (Negyedik kör)
 - 
  Mary-Lou Piatek (Második kör)
  Kathy Rinaldi (Negyedik kör)
  Pam Casale (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon

N1